

Musica 
 Morton H. Meyerson Symphony Center – sala da concerto statunitense situata a Dallas, in Texas

Persone 
 Alan Meyerson (1958) – produttore musicale statunitense
 Émile Meyerson (1859-1933) – filosofo e chimico francese 
 Gerda Meyerson (1866-1929) – scrittrice e filantropa svedese
 Margaretha Meyerson (1930-2015) – cantante svedese